Man Overboard è una locuzione inglese che significa "uomo in mare".

Cinema 
Man Overboard – cortometraggio del 1899 prodotto dalla Warwick Trading Company
Man Overboard – documentario del 1900 prodotto dalla Gibbons' Bio-Tableaux
Man Overboard – cortometraggio del 1915 diretto da Norval MacGregor
Man Overboard – documentario del 1996 diretto da Murray Battle

Musica 
Man Overboard – gruppo musicale pop punk statunitense
Man Overboard – album di Ian Hunter del 2009
Man Overboard – album del gruppo musicale omonimo del 2011
Man Overboard – singolo dei Do-Re-Mi del 1985
Man Overboard – singolo dei blink-182 del 2000
Man Overboard – singolo dei Puscifer del 2011